„Aldrin” se poate referi la:

 Aldrin, pesticid
 Aldrin, crater lunar
 Aldrin, aplicație software
 Aldrin, astronaut american